De slalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 22 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Italiaan Giuliano Razzoli.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen slalom